Por Ella puede entenderse:
Ella, novela de H. Rider Haggard.
 Ella, novela de Daniel Guebel.
Ella, película de Spike Jonze.
«Ella», canción del grupo argentino Tan Biónica.
 «Ella», canción del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.
 «Ella», canción del cantante español Álvaro Soler.